Дави́д Вале́рьевич Айрапетя́н (род. 26 сентября 1983, Баку, Азербайджанская ССР) — российский боксёр. Шестикратный чемпион России (2004—2007, 2010, 2011), двукратный чемпион Европы (2006, 2013), призёр чемпионата мира (2009, 2011), бронзовый призёр летних Олимпийских игр 2012. Заслуженный мастер спорта России (2009).

Тренеры: Валерий Васильевич Энтальцев, Эдуард Абрамович Джаграев.

Биография 
Давид Айрапетян родился в 1983 году в Баку, но после начала Карабахского конфликта его семья была вынуждена переехать сначала в Армению, а потом в российский город Пятигорск, где Давид в 13 лет начал заниматься боксом под руководством Валерия Энтальцева. В 2002 году стал чемпионом мира среди молодёжи. В 2006 году был включён в состав национальной сборной России на чемпионате Европы в Пловдиве и уверенно победив во всех четырёх боях, завоевал звание чемпиона Европы. На чемпионате мира 2007 года в Чикаго на ранней стадии соревнований проиграл действующему чемпиону мира китайцу Цзоу Шимину и не попал в число призёров. В 2008 году на Олимпийских играх в Пекине уже в первом бою неожиданно уступил украинскому боксёру Георгию Чигаеву, которого до этого побеждал на Чемпионате Европы в Пловдиве. На чемпионате мира 2009 года в Милане Давид Айрапетян дошёл до финала и завоевал серебряную медаль этого турнира.

Спортивная карьера

Чемпионат Европы по боксу 2006 года 
На чемпионате Европы 2006 года Давид завоевал золотую медаль, проведя четыре поединка:
 1/8 финала: победа над украинцем Георгием Чигаевым по очкам (29:22)
 1/4 финала: победа над венгром Палом Бедаком по очкам (34:26)
 1/2 финала: победа над армянином Оганесом Даниеляном за явным преимуществом по очкам в третьем раунде
 финал: победа над итальянцем Альфонсо Пинто по очкам (36:24)

Чемпионат мира по боксу 2009 года 
На чемпионате Мира 2009 года Давид завоевал серебряную медаль, проведя шесть поединков
 1/32 финала: победа над колумбийцем Авилой Сегурой по очкам (25:6)
 1/16 финала: победа над турком Ферхатом Пехливаном по очкам (7:2)
 1/8 финала: победа над эквадорцем Карлосом Кайпом по очкам (14:5)
 1/4 финала: победа над испанцем Де Ла Ниевой Линаресом по очкам (12:3)
 1/2 финала: победа над корейцем Шином Джонг Хооном по очкам (9:1)
 финал: поражение монголу Сербанде Пуревдорж по очкам (5:10)

Государственные награды 
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (13 августа 2012 года) — за большой вклад в развитие физической культуры и спорта, высокие спортивные достижения на Играх XXX Олимпиады 2012 года в городе Лондоне (Великобритания).

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Федерации бокса России
 http://www.sports-reference.com/olympics/athletes/ay/david-ayrapetyan-1.html 
 Давид Айрапетян: Своим именем я обязан дяде
 Давид Айрапетян: Все началось с детской обиды
 Интервью Давида Айрапетяна после чемпионата Мира в Баку
 Кисловодское государственное училище олимпийского резерва

Чемпионы России по боксу
Чемпионы Европы по боксу
Боксёры на летних Олимпийских играх 2008 года
Боксёры на летних Олимпийских играх 2012 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2012 года
Боксёры 2000-х годов
Боксёры 2010-х годов